Ольбрахт, або Альбрехт Радзивілл — наступні особи:

 Ольбрахт Радзивілл (1558—1592)
 Ольбрахт Радзивілл (1717—1790) — староста річицький.
 Ольбрахт-Станіслав Радзивілл (1591—1656)
 Ольбрахт-Владислав Радзивілл (1589—1636)

Радзивілли